Самба может означать:

 Самба — бразильский танец.
 Самба — музыкальный жанр.
 Самба-пурана — индуистский текст на санскрите.
 Аргентинская самба — музыкальный жанр и фольклорный танец Аргентины.

Персоналии 
 Самба, Брис (род. 1994) — французский футболист конголезского происхождения.
 Самба, Исса (род. 1998) — французский футболист, играющий на позиции защитника.
 Самба, Черно (род. 1985) — гамбийский и английский футболист, нападающий.
 Самба, Кристофер (род. 1984) — конголезский футболист, центральный защитник.
 Самба, Марсель (1862—1922) — французский политический и государственный деятель.
 Самба-Панза, Катрин (род. 1954) — центральноафриканский политический деятель, мэр Банги.

 Сикитэй Самба (1776—1822) — японский писатель и каллиграф периода Эдо.

Топонимы 
 Самба — округ в индийском штате Джамму и Кашмир.
 Самба — город в Индии, центр округа.

Прочее 
 Золотая самба — футбольная награда, присуждаемая с 2008 года сайтом Sambafoot лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.
 Helsinki Samba Carnaval — карнавал, проводимый в начале июня в Хельсинки.
 «Самба» — французский фильм 2014 года.
 «Самба» — пред-обморочное состояние ныряльщика при запаздывании всплытия с глубины.

См. также 
 Самба белого мотылька — третий студийный альбом российского поп-певца Валерия Меладзе, который вышел в январе 1998 года.
 Samba
 Samba-swat
 SAMBA XXL